Заруб:
 Заруб (Брянская область) — древнерусский город в Смоленском княжестве.
 Заруб (Черкасская область) — древнерусский город в Киевском княжестве.